Пташине перо — рогове утворення шкіри птахів.
 Перо — назва кількох видів інструментів для письма чорнилом.
 Гусяче перо — перо гусака, яке використовували як письмовий інструмент протягом VII—XIX століть.
 Світлове перо — електронний пристрій, який при переміщенні по екрану, розпізнає світлові сигнали.
 Перо — у міфології дочка Нелея, сестра Нестора, дружина Біанта, брата Мелампода.
 Жан-Крістоф Перо (нар. 1977) — французький велогонщик, олімпійський медаліст.
 Росс Перо (англ. Ross Perot; 1930—2019) — американський бізнесмен, філантроп
 Перо () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мілан.
 Перо-Казевекк'є — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
 «Золоте перо» — найвища нагорода в галузі журналістики України.
 Шведське перо — комбінація опорної вилки (сошки) з колючо-рублячою холодною зброєю.

Посилання